Casa Fuerte hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Casa Fuerte de Barcelona, monumento Histórico Nacional de Venezuela.

En España
 Casa Fuerte de La Carretona, en las cercanías de la ciudad de Cáceres, provincia de Cáceres.
 Casa Fuerte de Santibáñez, en Santibáñez de Valcorba, provincia de Valladolid.
 Casa Fuerte de Torredelcampo, castillo medieval en el municipio de Torredelcampo, provincia de Jaén.
 Casa Fuerte Románica Juvinyá, en San Juan les Fonts, comarca de La Garrocha, provincia de Gerona.